Юниорская сборная Чехии по хоккею с шайбой () — национальная юниорская команда Чехии, представляющий страну на международных соревнованиях по хоккею с шайбой. Занимается командой Ассоциация хоккея Чехии, команда постоянно участвует в чемпионате мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд.

Достижения 
 Мемориал Ивана Глинки (1 раз) — 2016.

Результаты

Чемпионат Европы до 18/19 лет

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 

 1999 — 5 месяцев
 2000 — 6 месяцев
 2001 — 4 месяцев
 2002 —  3 месяца
 2003 — 6 месяцев
 2004 —  3 месяца
 2005 — 4 месяцев
 2006 —  3 месяца
 2007 — 9 месяцев
 2008 — 1 месяц Дивизион І Группа А
 2009 — 6 месяцев
 2010 — 6 месяцев
 2011 — 8 месяцев
 2012 — 8 месяцев
 2013 — 7 месяцев
 2014 —  2 месяца
 2015 — 6 месяцев
 2016 — 7 месяцев
 2017 — 7 месяцев
 2018 — 4 месяца
 2019 — 6 месяцев

См. также 
 Мировой кубок вызова
 Сборная Чехии по хоккею с шайбой

Ссылки 
 Сборная Чехии на сайте IIHF 

Хоккей с шайбой в Чехии